Tanzilli ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Tanzilli (* 1980), belgischer Politiker (cdH)
 Flavio Tanzilli (* 1961), italienischer Politiker
 Josiane Tanzilli (* 1950), italienische Schauspielerin